Indonesië
 Wonogiri (regentschap), een regentschap van de provincie Midden-Java
 Wonogiri (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Wonogiri (Ampelgading), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Wonogiri (Kajoran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Station Wonogiri, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java